«Волынь» — польская военная драма 2016 года, снятая режиссёром Войцехом Смажовским и посвящённая Волынской резне. Первый в истории художественный фильм, повествующий о трагических событиях на Волыни в 1943 году.

По мнению Войцеха Смажовского, его фильм должен стать толчком к примирению поляков и украинцев.

Сюжет 
Повествование охватывает польский период, предшествующий началу Второй мировой войны, советский период до вторжения Германии в СССР, период немецкой оккупации и непосредственно Волынской резни. В центре повествования — польская девушка Зося Гловацкая. Вопреки воле, родители выдают её не за любимого — украинского парня Петра, а за богатого польского вдовца Мацея Скибу, предложившего восемь моргов земли и корову. После свадьбы Зося вынуждена нянчить детей мужа от прошлой жены, а муж уходит на польско-немецкий фронт. Девушка становится свидетельницей прихода Красной Армии на западноукраинские земли, депортации зажиточных поляков вглубь СССР, немецко-фашистской оккупации, Холокоста, а затем истребления польского населения украинскими националистами. На фоне этих событий она теряет всех своих родных и близких.

Съёмка 
Фильм создан по мотивам сборника рассказов Станислава Сроковского «Ненависть». Съёмки проходили в скансене в городе Кольбушова, селе Езёжаны, Музее люблинской деревни, гмине Визна, окрестностях Равы Мазовецкой, Санока и Скерневице.

Для финансирования съёмки фильма был создан специальный фонд — Fundacja na Rzecz Filmu Wołyń. В феврале 2016 года режиссёр обратился к общественности с просьбой оказать поддержку для завершения проекта. Призыв поддержали Станислав Сроковский, Эва и Владислав Семашко. Затем средства были выделены Польским телевидением и рядом других спонсоров.

Премьера фильма состоялась 29 сентября 2016 года в Нижнесилезском киноцентре во Вроцлаве. Перед началом фильма перед зрителями выступили член правления Нижнесилезского воеводства Тадеуш Самборский и историк, специалист по новейшей истории Восточных кресов и специалист в сфере польско-украинских отношений доктор Люцина Кулинская.

Историческая достоверность 
Создатели фильма особое внимание уделяли исторической достоверности фильма: на съёмочной площадке постоянно присутствовал историк.

Ряд эпизодов фильма является прямой отсылкой к реальным событиям Волынской резни:

 казнь поэта, офицера Армии Крайовой — судьба подпоручика Зигмунта Румеля, по поручению Польского правительства в Лондоне прибывшего на переговоры с бандеровцами без оружия и разорванного лошадьми;
 истребление верующих в костеле — события в селах Киселин (11 июля 1943 года) и Порыцк;
 сцена освящения кос и топоров и проповедь насилия священнослужителем — события в селе Штунь Любомельского повята, а также в церквях сел Славентин, Янковице, Солонев, Хлебовице Свирски, Слупки, Чернишувка, Гермакувка, Ненькове, Гайе Вельке.

В ролях 

и другие.

Награды 
 2016 — Номинация на Золотого льва 41-го кинофестиваля в Гдыне.
 2016 — Приз за лучший актёрский дебют на 41-м кинофестивале в Гдыне.
 2016 — Премия за лучшую операторскую работу на 41-м кинофестивале в Гдыне.
 2016 — Премия председателя Польского телевидения в размере 100 тысяч польских злотых.
 2017 — Награда Союза польских киносценаристов за 2016 год «Золотая лента».

Реакция на территории Украины 
В фильме сыграли тридцать украинских актёров, в основном из Львова и Тернополя. Перед началом съёмок актёры получили полный сценарий фильма на украинском языке, после чего несколько приглашённых отказались от участия, мотивируя это антиукраинской направленностью фильма.

Запланированный на 18 октября 2016 года показ фильма, организованный Польским культурным центром в Киеве (Instytut Polski w Kijowie), был отменён по настоятельной рекомендации МИД Украины. По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, решение связано с возможными уличными протестами и негативной реакцией общественности.

Напротив, известная украинская военнослужащая и политик Надежда Савченко поддержала создание фильма.

Отзывы 
Кинокритик Тадеуш Соболевский отметил:

Через мгновение после первого показа «Волыни» Войцеха Смажовского на фестивале в Гдыне я хочу сказать только одно: это великий фильм. Беспрецедентный в польском кинематографе после 1989 года. Он не осуждает взаимных прегрешений, не ведет к какому-либо политическому тезису. Он дает целостный образ мира, в котором зло ищет выход и находит его.

Публицист Лукаш Важеха считает:
Это, пожалуй, лучший фильм в карьере этого режиссёра и один из лучших созданных в Польше фильмов об истории. (…) Смажовскому удалось сделать то, что не получается у многих режиссёрам в подобных ситуациях: сужая перспективу до видения ситуации обычным человеком, он не потерял подлинности и баланса событий. В идеальном мире честный по отношению к собственной истории украинец ни в коем случае не мог бы счесть этот фильм антиукраинским или нацеленным против хороших отношений между обеими странами.

По словам публициста Марека Козубаля:
«Волынь» — фильм переломный и до боли настоящий. Войцех Смажовский описал резню, которую некоторые поляки и украинцы пытаются вытеснить из памяти во имя примирения. Между тем именно этот фильм, описывающий жестокость отравленных националистической идеологией людей, перепахав наше сознание, может стать мощным открытием истинного польско-украинского примирения. Вопрос только, готовы ли к этому мы и готовы ли украинцы принять правду о Волыни.

По мнению депутата Сейма РП от партии Kukiz’15 Бартоша Юзвяка, картина может послужить примирению между Украиной и Польшей в исторических вопросах. Депутат выразил надежду, что МИД Польши приложит все усилия к популяризации фильма на Украине.

Примечания

Литература 
 Лукаш Адамський. Game changer. Декілька міркувань після перегляду фільму «Волинь» // Historians.in.ua — 28.09.2016
 Адам Бальцер. «Волинь» Смажовського — втрачений шанс по-справжньому порозумітися з українцями // Historians.in.ua — 08.10.2016
 Андрій Стародуб. Ілюзії «Втраченого Раю» «Східних кресів» (деякі рефлексії з приводу фільму Войтка Смажовського «Волинь») // Historians.in.ua — 25.10.2016
 Jarosław Kuisz, Karolina Wigura. «Wołyń». Kicz zła // , Nr 405 (41/2016) 11.10.2016
 Юрій Опока. Воскресіння. Рецензія-есей на фільм Войцеха Смажовського «Волинь» // zaxid.net, 10 жовтня 2016
 Олена Бабакова. Кіно розбрату. Чим «Волинь» корисна, а чим небезпечна для польсько-українських відносин // Європейська правда, 06 жовтня 2016, 10:31

Ссылки 

Фильмы-драмы Польши
Волынская резня
Фильмы Войцеха Смажовского
Исторические фильмы о 1940-х годах
Исторические фильмы Польши
Польские фильмы о Второй мировой войне
Лауреаты Польской кинонаграды (Орлы)
Фильмы об УПА